Первый сплит OPL 2015 года стартовал 5 февраля встречей команд «The Chiefs eSports Club» и «Legacy eSports».

По итогам регулярного сезона команда «Rich Gang» была исключена из лиги 20 марта 2015 года за невыполнение требований к профессиональным организациям в связи с нарушением  её тремя игроками.

С 1 по 9 апреля 2015 года проходила стадия плей-офф розыгрыша лиги с участием четырёх лучших команд регулярного сезона, победитель финальной серии которой получал слот на IWCI 2015. Все игры чемпионата транслировались на платформе Twitch.tv на официальном канале Riot Games.

Самым ценным игроком розыгрыша лиги был признан Саймон «Swiffer» Папамаркос — мид-лейнер «The Chiefs eSports Club».

Команда «Chiefs» квалифицировалась на IWCI 2015 как победитель OPL.

Регулярный сезон

Результаты матчей

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки

Примечания 

League of Legends Oceanic Pro League